Linse har flere betydninger:

 Linser – planteslægten Lens.
 Optisk linse – strålingsbrydende legemer.
 Linse (kage) – en kage.
 Linse (anatomi) – en del af øjet.
 Linse Kessler – en dansk tv-personlighed, fetish model, skuespiller og forretningskvinde.